Fatigue peut désigner :

 Fatigue, état physiologique de diminution des forces de l'organisme
 Fatigue, endommagement d'un matériau sous l'effet de chargements répétés
 Travail des bagnards affectés aux tâches ingrates (également la Grande Fatigue)

Homonymie